Појам Бачка може да означава:

Географија 
 Бачка, географски регион подељен између Србије и Мађарске
 Бачка (Требишов), насеље у округу Требишов, Кошички крај, Словачка Република
 Бачка (Гора), село у општини Гора, КиМ, Република Србија

Историја 
 Бачка жупанија, средњовековна жупанија Угарске (11-16. век)
 Бачка жупанија, жупанија хабзбуршке Угарске (17-18. век) 
 Бачко-бодрошка жупанија, жупанија хабзбуршке Угарске (18. век-1918)
 Бачко-торонталски округ, округ Војводства Србије и Тамишког Баната (1849-1850)
 Банат, Бачка и Барања, покрајина Краљевине Србије (1918) и Краљевства СХС (1918-1922)
 Бачко-бодрошка жупанија, жупанија Баната, Бачке и Барање (1918-1921)
 Бачко-барањска жупанија, жупанија Баната, Бачке и Барање (1921-1922)
 Бачка област у Краљевини СХС (1922-1929)
 Бачко-бодрошка жупанија, жупанија Хортијеве Мађарске (1941-1944)

Спорт 
 ФК Бачка 1901
 ФК Бачка Ђурђево 1921

Види још 
 Јужнобачки округ
 Западнобачки округ
 Севернобачки округ
 Жупанија Бач-Кишкун
 Бачка епархија
 Бачка пешчара
 Бачка лесна зараван
 Бачка тврђава
 Демографска историја Бачке
 Велика народна скупштина Срба, Буњеваца и осталих Словена Баната, Бачке и Барање
 Мађарска окупација Бачке, Барање, Прекомурја и Међимурја
 Рација у јужној Бачкој
 Бачка зона у фудбалу
 Бачка вила
 Велики бачки канал
 Мали бачки канал